Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Moldavië. IJsland heeft geen ambassade in Moldavië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Moldavië
IJslandse